Hofham heißen folgende geographischen Objekte:

 Hofham (Bad Endorf), Ortsteil des Marktes Bad Endorf, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Hofham (Eching), Ortsteil der Gemeinde Eching, Landkreis Landshut, Bayern
 Hofham (Freilassing), Ortsteil der Stadt Freilassing, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern

 Hofham (Gemeinde Feldkirchen), Ortschaft von Feldkirchen an der Donau, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich
 Hofham (Gemeinde Uttendorf), Ortschaft von Uttendorf, Bezirk Zell am See, Salzburg

Siehe auch:
 Hofheim